Der Begriff der Perplexität bezeichnet unter anderem:

 eine aus der Entropie oder Kreuzentropie mittels der Formel Perplexität = 2Entropie berechnete Beurteilungsgröße in der Statistik, siehe Kreuzentropie
 sich widersprechende Willenserklärungen, siehe Perplexität (Recht).